La 6ª edizione della Senko Cup, competizione goistica riservata alle professioniste giapponesi, si è disputata dal 3 giugno al 12 settembre 2021; nella finale Fujisawa Rina ha sconfitto la detentrice del titolo Ueno Asami.

Le sedici partecipanti si sono affrontate in un torneo a eliminazione diretta, organizzato dalla Nihon Ki-in con la cooperazione della Kansai Ki-in e la sponsorizzazione della Senko Group Holdings.

Collegamenti esterni 
 

Senko Cup 6